Генин (Генина) — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Генин, Абрам Моисеевич (1922—1999) — один из основоположников советской космической медицины.
 Генин, Альберт Аронович (1940—2006) — советский и российский шахматист.
 
 Генин, Давид Пейсахович (1912—1971) — советский художник-акварелист, художник-пейзажист.
 Генин, Израиль Адольфович (1897—1969) — советский экономико-географ.
 Генин, Лазарь Ефимович (1923—1982) — советский филолог-германист, библиограф, библиотековед.
 Генин, Лев Неяхович (род. 1961) — израильский хоккеист.
 Генин, Леонид Григорьевич (род. 1929) — советский и российский учёный.
 Генин, Марк Самуилович (род. 1924) — советский кинорежиссёр.
 
 Генин, Роберт Львович (1884—1941) — художник.
 Генин, Юрий Генрихович (1917—2008) — советский режиссёр оперетты.
 

 Генина, Лиана Соломоновна (1930—2010) — советский и российский музыковед, журналист, музыкальный критик.